Берберов — это фамилия встречается у ряда народов (в их числе греки, (живущие на территории России и Турции), евреи (в их числе и знаменитая семья из Баку), армяне (нор-нахичеванские (донские) армяне), крымские татары, карачаевцы (один род носитель этой фамилии), болгары. Происхождение фамилии до конца не выяснено, есть несколько версий: в их числе от греческого «варвар» (так греки называли всех кто не говорил на греческом языке); от тюркского «цирюльник» (как возможное указание на профессию родоначальника фамилии).

Известные носители 
См. Берберов

Фамилии